Mamadou Thiam ist der Name folgender Personen:

* Mamadou Thiam (Boxer) (* 1972), französischer Boxer
 Mamadou Thiam (Fußballspieler) (* 1995), französisch-senegalesischer Fußballspieler 

Siehe auch:
 Amadou Thiam